Джон Та́унер Уи́льямс (; род. 8 февраля 1932 года в Нью-Йорке) — американский композитор и дирижёр, один из самых успешных кинокомпозиторов в истории. За свою карьеру Уильямс написал музыку к таким известным картинам, как «Один дома», «Один дома 2: Потерявшийся в Нью-Йорке», «Челюсти», «Супермен», «Инопланетянин», «Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега», «Список Шиндлера», «Парк юрского периода», «Звёздные войны» (в том числе, знаменитый «Имперский марш»), «Гарри Поттер» и многим другим. Также Уильямс создал музыку к четырём Олимпийским играм, множеству телесериалов и концертных номеров.

Уильямс — пятикратный лауреат премии «Оскар» (за музыку к фильмам «Скрипач на крыше», «Челюсти», «Звёздные войны. Эпизод IV: Новая надежда», «Инопланетянин», «Список Шиндлера») и 53-кратный номинант (лучший результат среди киномузыкантов, и второй по количеству номинаций на «Оскара» за всю историю (больше только у Уолта Диснея — 59). Лауреат Национальной медали за вклад в искусство (США). 4 раза был удостоен премии «Золотой глобус» (27 номинаций), 7 раз — премии BAFTA (7 номинаций), три раза — премии «Эмми» (6 номинаций), а также 25 премий «Грэмми» (71 номинация).

Уильямс известен своим многолетним сотрудничеством с такими ведущими американскими кинорежиссёрами, как Стивен Спилберг (29 совместных работ) и Джордж Лукас.

Биография 
Джон Уильямс родился 8 февраля 1932 года в Нью-Йорке, США. В 1948 году он вместе с семьёй переехал в Лос-Анджелес, где поступил в Северо-Голливудскую высшую школу. В дальнейшем он посещал Лос-Анджелесский Калифорнийский Университет и Лос-Анджелесский Городской Колледж, а также брал частные уроки у композитора Марио Кастельнуово-Тедеско.

В 1952 году Уильямс был призван на службу в ВВС США, где выполнял обязанности аранжировщика и дирижёра Оркестра ВВС до окончания службы. Во время службы посещал музыкальные курсы в Университете Аризоны. После окончания службы в 1954 году Уильямс вернулся в Нью-Йорк и поступил в Джульярдскую школу, на класс фортепиано, где его преподавателем была Розина Левина. В те годы Уильямс также работал джазовым пианистом во многих клубах и студиях Нью-Йорка, где выступал совместно с композитором Генри Манчини, а также над серией альбомов популярного исполнителя Фрэнки Лэйна, как руководитель музыкальной группы.

С 1980 года по 1993 год работал дирижёром Бостонского эстрадного оркестра и сейчас является его заслуженным дирижёром. В 2006 году неожиданно проиграл шестой «Оскар» за музыку к фильму «Мемуары гейши» аргентинскому композитору Густаво Сантаолалья за его работу для драмы «Горбатая гора», удостоившись до этого премий «Грэмми», «Золотой глобус» и BAFTA.

В марте 2017 года Уильямс написал музыку к короткометражному анимационному фильму «Дорогой баскетбол» режиссёра Глена Кина, основанному на стихотворении Коби Брайанта.

Семья 
Родители — Джонни и Эстер Уильямс.

Первый брак — с актрисой  (1956—1974 гг.). У них родилось трое детей — Дженнифер (р. 1956), Марк (р. 1958) и  (р. 1960). Внук — Лайонел Уильямс (р. 1990), основатель группы .

Второй брак — с Самантой Уинслоу (с 1980 года).

Фильмография

Награды и номинации 

Джон Уильямс был номинирован на 53 премии «Оскар» (выиграв 5); 6 премий «Эмми» (выиграв 3); 27 премий «Золотой глобус» (выиграв 4); 71 премию «Грэмми» (выиграв 25); 16 премий «BAFTA» (выиграв 7); 21 премию «Сатурн» (выиграв 8); 7 премий «Спутник»; 10 премий «Выбор критиков» (выиграв 6). С 53 номинациями на Оскар Джон Уильямс в настоящее время является рекордсменом по числу номинаций на Оскар для живой персоны и второй наиболее номинированной персоной в истории премии «Оскар» после Уолта Диснея с 59. Он получил сорок восемь номинаций на премию «Оскар» за лучшую музыку и пять за лучшую песню. Из них он получил четыре «Оскара» за лучшую оригинальную музыку и один за лучшую адаптацию музыки («Скрипач на крыше»).

Джон Уильямс получал премию «Грэмми» за лучшую инструментальную композицию несколько раз за свою музыку для фильмов «Звёздные войны. Эпизод IV: Новая надежда», «Близкие контакты третьей степени», «Супермен», «Звёздные войны. Эпизод V: Империя наносит ответный удар», «Инопланетянин», «Прах Анджелы», «Мюнхен», «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа», и «Воровка книг».

Примечания 
Комментарии

Источник

Ссылки 

 
 

Кинокомпозиторы США
Лауреаты премии BAFTA
Лауреаты премии «Грэмми»
Лауреаты премии «Энни»
Лауреаты прайм-тайм премии «Эмми»
Лауреаты премии «Оскар»
Лауреаты премии «Золотой глобус» за лучшую музыку к фильму
Лауреаты премии «Сатурн»
Лауреаты премии BRIT Awards
Выпускники Средней школы Северного Голливуда
Выпускники Джульярдской школы
Лауреаты премии Echo Klassik
Члены Зала славы научной фантастики и фэнтези
Члены Зала славы авторов песен
Выпускники Школы искусств и архитектуры Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе
Выпускники Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе
Награждённые Национальной медалью США в области искусств